Slag bij Château-Thierry (1814), een slag tijdens de Zesdaagse Veldtocht van Napoleon tijdens het einde van de Zesde Coalitieoorlog  
 Slag bij Château-Thierry (1918), een slag tijdens de Eerste Wereldoorlog